Зоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Зоновское сельское поселение — входит в Верхошижемский район

Новосибирская область
 Зоновское сельское поселение — входит в Куйбышевский район

Тюменская область
 Зоновское сельское поселение — входит в Юргинский район